Клубный чемпионат мира по футболу 2012 года () — 9-й розыгрыш ежегодного клубного футбольного турнира, проводимого ФИФА среди победителей главных континентальных турниров, который прошёл с 6 по 16 декабря 2012 года в японских городах Тоёта и Иокогама.

После утверждения Международным советом футбольных ассоциаций в июле 2012, система автоматического определения голов впервые была использована на этом чемпионате.

Победителем стал представитель Южной Америки — бразильский «Коринтианс», обыгравший в финале со счётом 1:0 английский «Челси».

Квалифицировавшиеся команды 

1 Выделенные полужирным шрифтом: победители предыдущих турниров

Судьи 
Судьи, назначенные на матчи:

Составы 

Каждая команда представила список из 23 игроков, три из которых являются вратарями. Составы были объявлены 29 ноября 2012 года.

Стадионы 
Матчи клубного чемпионата мира 2012 проходят на двух стадионах Японии: Международный стадион Иокогама (Иокогама) и Стадион Тоёта
(Тоёта).

Матчи 
Жеребьевка Клубного чемпионата мира была проведена в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе, Швейцария 24 сентября 2012 года.
Если по окончании основного времени счёт в матче ничейный:
 Назначается дополнительное время (2 тайма по 15 минут). Если после окончания дополнительного времени счёт остаётся ничейным, назначается серия пенальти для выявления победителя матча.
 Для матчей за пятое и третье место дополнительное время не назначается, а сразу назначается серия пенальти для выявления победителя матча.

{{ClubWCRound8

|6 декабря – Иокогама||1| Окленд Сити|0

|9 декабря — Тоёта| Санфречче Хиросима|1| Аль-Ахли|2
|9 декабря — Тоёта| Ульсан Хёндэ|1| Монтеррей|3|12 декабря — Тоёта| Аль-Ахли|0| Коринтианс|1|13 декабря — Иокогама| Монтеррей|1| Челси|3|16 декабря — Иокогама| Коринтианс|1| Челси|0

|16 декабря — Иокогама| Аль-Ахли|0| Монтеррей|2|12 декабря — Тоёта| Ульсан Хёндэ|2| Санфречче Хиросима|3'}}Время начала матчей дано по Японскому стандартному времени (JST) (UTC+9).''

1/8 финала 

Матч начался с минуты молчания в память о голландском судье Рихарде Ньеувенхёйзене, который умер после жестокого инцидента во время юношеского футбольного турнира за четыре дня до матча.

1/4 финала

Матч за 5-е место

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Статистика

Бомбардиры 

Автоголы
  Дарвин Чавес («Монтеррей», забил за «Челси»)
  Хироки Мидзумото («Санфречче Хиросима», забил за «Ульсан Хёндэ»)

Итоги турнира

Итоговое положение

Награды 
По итогам турнира были вручены следующие награды:

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

2012
2012 год в футболе
Декабрь 2012 года
Спорт в Японии в 2012 году
Международные соревнования по футболу в Японии
Чемпионаты мира в Японии
Чемпионаты мира в 2012 году